Општина Орестида (, Димос Орестидос) је општина у Грчкој у Костурском округу, периферија Западна Македонија. Административни центар је град Хрупишта. Обухвата насеља у Костурском пољу и области Костенарија.

Насељена места 
Општина Орестида је формирана 1. јануара 2011. године спајањем 2 некадашње административне јединице: Хрупишта и Јон Драгумис.

 Општинска јединица Хрупишта: Хрупишта, Семаси, Бела Црква, Шкрапари, Жиковишча, Бухин, Лучишча, Жужелци, Долени, Забрдени, Вичишча, Езерец, Либешево, Ланга, Моласи, Ресулја, Нестиме, Осничани, Мангила, Пасјак, Марковени, Витан, Скумско, Старичани, Госно, Лудово

 Општинска јединица Јон Драгумис: Богатско, Здралци, Ново Костураџе, Лошница, Слимнишча

 Бивша села: Головраде, Костураџе, Лагор, Марчишча, Братмир

Референце

Спољашње везе 
 Δήμος Ορεστίδος 

Округ Костур
Општине у Грчкој